Die Fußball-Bezirksklasse Niederrhein 1938/39 war die sechste Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Niederrhein im Sportgau Niederrhein. Erneut fand der Spielbetrieb in sechs regionalen Gruppen statt. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Niederrhein 1939/40, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich Rot-Weiß Oberhausen, der dadurch den direkten Wiederaufstieg erreichte, sowie der VfB 03 Hilden durch.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Quellen 
 Markus Fiesseler: 100 Jahre Fußball in Nordrhein-Westfalen – Eine Chronik in Tabellen. Agon-Sportverlag, Kassel 1997, .

1938
Fußballsaison 1938/39